Willems ist ein von dem niederländischen männlichen Vornamen Willem (dt.: Wilhelm) abgeleiteter niederländischer Familienname.

Namensträger 
 Bernhard Willems (1880–1972), deutsch-belgischer Historiker und Lehrer
 Constantin Willems (* 1984), deutscher Rechtswissenschaftler
 Daniel Willems (1956–2016), belgischer Radrennfahrer
 Diane Willems (* 1985), deutsch-belgische Schauspielerin
 Dirk Willems († 1569), niederländischer Täufer und Märtyrer
 Emilio Willems (1905–1997), deutsch-amerikanischer Soziologe und Ethnologe
 Florent Willems (1823–1905), belgischer Maler
 Frederik Willems (* 1979), belgischer Radrennfahrer
 Gerard Willems (* 1946), niederländisch-australischer Pianist
 Gottfried Willems (1947–2020), deutscher Literaturwissenschaftler

 Henri Willems (1899–unbekannt), belgischer Bobfahrer

 Jennifer Willems († 2015), niederländische Schauspielerin
 Jeroen Willems (1962–2012), niederländischer Schauspieler und Sänger
 Jetro Willems (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Jo Willems (* 1970), belgischer Kameramann
 Ko Willems (1900–1983), niederländischer Radrennfahrer
 Liesel Willems (* 1950), deutsche Lyrikerin und Kinderbuchautorin
 Magdalena Willems-Pisarek (* 1972), deutsche Malerin
 Marcus Willems (um 1527–1561), belgischer Maler
 Matthias Willems (* 1963), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Paul Willems (1912–1997), belgischer Schriftsteller
 Pierre Willems (1840–1898), belgischer Philologe
 Rüdiger Willems, deutscher Jurist, Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft
 Susanne Willems (* 1959), deutsche Historikerin und Autorin
 Theo Willems (1891–1960), niederländischer Bogenschütze
 Thom Willems (* 1955), niederländischer Komponist
 Victor Willems (1877–1918), belgischer Fechter
 Willem J. H. Willems (1950–2014), niederländischer Archäologe
 Winfried Willems (* 1949), deutscher Politiker

Sonstiges 
 Willems (Niederlande), Ort in den Niederlanden
 Willems (Nord), französische Gemeinde
 Kap Willems, Kap an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Einzelnachweise 

Familienname
Niederländischer Personenname